Bremen (stad), een stad in Noord-Duitsland
 Bremen (Ense), een dorp in de gemeente Ense, Noordrijn-Westfalen
 Bremen (Geisa), een dorp in de Duitse gemeente Geisa in Thüringen, Duitsland
 Vrije Hanzestad Bremen, een deelstaat van Duitsland
 Prinsaartsbisdom Bremen, het wereldlijk gebied van de aartsbisschop van Bremen
 Hertogdom Bremen, een Zweeds, Deens en Hannoveraans hertogdom
 Aartsbisdom Bremen, een voormalige kerkprovincie (RK)
 Breemen, een gehucht in de gemeente Westerkwartier
 Pakhuis Bremen (Groningen), een voormalig pakhuis in Groningen
 Bremen (schip), een schip van de Norddeutscher Lloyd
 Bremen (Warrapakreek), een katoenplantage in Suriname

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Bremen (Georgia)
 Bremen (Indiana)
 Bremen (Kentucky)
 Bremen (Ohio)
 New Bremen

Personen
 Adam van Bremen, een Duitse schrijver
 Jacques van Bremen, een Nederlandse snelwandelaar
 Jordy van Bremen, een Nederlandse voetballer
 Ton van Bremen, een Nederlandse voetballer